Het chemisch element gadolinium (Gd), met een atoommassa van 157,25(3) u, bezit 6 stabiele isotopen: 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd en 160Gd, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 24,84%). Daarnaast komt ook 1 radio-isotoop in de natuur voor: 152Gd, met een halfwaardetijd van 108 biljoen jaar. De overige 28 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van gadolinium is 168Gd, met een halfwaardetijd van ongeveer 300 milliseconden. De langstlevende is 152Gd, met een halfwaardetijd van 108 biljoen jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element